SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival) — ежегодный международный музыкальный фестиваль, проводящийся в Санкт-Петербурге.
 SKIF () — международная организация каратэ стиля сётокан, основанная в 1978 году Хирокадзу Канадзавой.
 SMALL & Skif — казахстанская торговая сеть.